Las Playas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Playas, Hidalgo, 
 Las Playas, Sinaloa kommun, 
 Las Playas, Guasave, 
 Las Playas, Ahumada, 
 Las Playas, Gómez Palacio, 
 Las Playas, Veracruz, Isla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar